Scarry ist der Familienname folgender Personen:

Elaine Scarry (* 1946), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
Mike Scarry (1920–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
Richard Scarry (1919–1994), US-amerikanischer Kinderbuchautor